

Persone
 Elena Fissore (1957) – politica italiana
 Gian Giacomo Fissore (1940-2019) – diplomatista e storico italiano
 Matías Fissore (1990) – calciatore argentino con passaporto italiano
 Riccardo Fissore (1980) – ex calciatore italiano

Altro
 Carrozzeria Fissore – azienda italiana del settore automobilistico
 Rayton Fissore – azienda italiana del settore automobilistico
 Rayton Fissore Magnum – veicolo fuoristrada prodotto dalla casa automobilistica italiana Rayton Fissore